Panhellenismus steht für: 
 Antiker Panhellenismus, eine politische Idee im antiken Griechenland
 Moderner Panhellenismus, das Motto des griechischen Nationalismus bis etwa 1922

Siehe auch:
 Pan-Bewegungen
 Herkunftssage